Пилатюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пилатюк, Анастасия Игоревна (род. 1983) — украинская скрипачка, лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка Украины.
 Пилатюк, Игорь Михайлович (род. 1954) — украинский музыкант (скрипач), дирижёр, педагог, культурный и общественный деятель.